Agnieszka Takeya (1580–1622) – męczennica japońska
 Agnieszka Galand (Agnieszka od Jezusa z Langeac) (1602–1634) – francuska dominikanka, stygmatyczka
 Agnieszka Phila (1909–1940) – zakonnica, męczennica tajlandzka

Zobacz też: Święta Agnieszka